Villa Fiorita – romanzo di Rumer Godden del 1963
 Villa Fiorita – municipio di Brugherio in provincia di Monza
 Villa Fiorita – stazione della metropolitana di Milano